

Улан — село, Карасайський район, Алматинська область
 Улан — аул, Сандиктауський район, Акмолинська область

Улан — село, Приаргунський округ, Забайкальський край

Улан-суз-Ешалан — громада в кантоні Во

Див. також 
 Уланбель
 Улани
 Улан-Уде
 ASCOD